Por M40 o M-40 se puede referir a:
 La estrella Messier 40, ubicada en la constelación de la Osa Mayor y lista en el Catálogo Messier.
 La autovía de circunvalación M-40, que rodea la ciudad de Madrid, en España.
 El fusil de francotirador M40.
 El cañón sin retroceso M40.